Уилкин или Вилкин () — англоязычное личное имя (форма имени Уильям/Вильям) и фамилия.

Носители:
  (1762—1845) — американский юрист и государственный деятель, конгрессмен в 1815-1819 годах.
  (род. 1983) — британский профессиональный регбист, член сборных Англии и Великобритании.
  (род. 1940) — американский художественный критик и музейный деятель.
  (род. 1950) — новозеландская актриса, лауреат «премии Лоджи».
  (1964—1999) — английский ботаник и таксономист.
  (1793—1866) — американский юрист и государственный деятель, конгрессмен в 1831-1833 годах. Сын Джеймса Уилкина.

См. также 
 Уилкин (Wilkin County) — округ в штате Миннесота, США.
 Вилкин — русская и польская фамилия.